Thézan ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Thézan-des-Corbières im Département Aude
Thézan-lès-Béziers im Département Hérault